peut désigner :
 la  britannique
 la  territoriale française